A Equipe Costarriquenha de Copa Davis representa Costa Rica na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federación Costarricense de Tenis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe de Costarriquenha)

Costa Rica